Аге́ева — женская форма русской фамилии .
 
 Известные носительницы 
 Агеева, Алла Николаевна (род. 1964) — российская певица, известная как Маша Распутина.
 Агеева, Валентина Васильевна (1929—2000) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Агеева, Вера Павловна (род. 1958) — украинский литературовед и литературный критик.
 Агеева, Лидия Васильевна (1907 — ?) — советская шахматистка.
 Агеева, Любовь Владимировна (род. 1946) — советская и российская журналистка.
 Агеева, Нина Ипполитовна (1932—2022) — советский живописец.
 Агеева, Ольга Гениевна (род. 1956) — историк, доктор наук.
 Агеева, Панна Дмитриевна (род. 1902) — оперная певица.
 Агеева, Руфь Александровна (род. 1938) — советский и российский филолог. Примечания